Сергей Широков:
 Широков, Сергей (настоящее имя Сергей Сергеевич Максимов, в эмиграции Пашин, в СССР Пасхин; 1916—1967) — русский писатель и поэт, драматург.
 Широков, Сергей Валентинович (род. 1960) — российский политик, депутат Госдумы РФ третьего и четвёртого созывов (2000—2007 гг.).
 Широков, Сергей Сергеевич (род. 1986) — российский хоккеист.